Miejscowości w USA:
 Bland – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Gasconade
 Bland – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Bland

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Bland (ang. Bland County) – w stanie Wirginia